Herqueville (Eure)
 Herqueville (Manche)